Leyens ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Leyens (* 1967), deutscher Ingenieur, Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer
 Erich Leyens (1898–2001), deutsch-US-amerikanischer Kaufmann, Autor und Überlebender des Holocaust
 Patrick C. Leyens (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler